Microsoft Exchange Hosted Services
 Escadrille des helicopteres speciaux — вертолётная эскадрилья специальных операций Франции
 European Home Systems - коммуникационная шина
 Environment, health and safety - охрана труда и экология